est le titre original du film Le Harpon, 1923 ;
  est le titre original du film Les Marins de l'Orgueilleux, 1949 ;

Homonymie de titre